Към декември 2021 г. дискографията на италианската певица Спаня включва 16 студийни албума, 1 ЕP, 15 компилации и 54 сингъла. По време на кариерата си тя продава над 10 милиона записа, за което FIMI ѝ присъжда Златен диск за кариера през 2006 г.

Първата ѝ звукозаписна компания е CBS (въпреки че първата версия на Easy Lady е издадена от независимия лейбъл Симпъл Рекърдс), която в края на 1980-те години е включена в Сони Мюзик, където Спаня остава до 2001 г. под етикета Епик. След това тя записва за различни независими лейбъли: B&G (2002 – 2004), NAR International (2005 – 2008), Едел Мюзик (2009) и Groove SRL (от края на 2009 г.).

Всички официални албуми и сингли на певицата носят официалното сценично име Спаня на кориците, с изключение на записа от 1954 г., който носи името Ивана Спаня. Пълното ѝ име се появява само в някои неофициални компилации, публикувани от Сони Мюзик след прекратяването на договора с певицата. Към това изключение се добавят двете 45 оборота, които певицата записва за лейбъла Диски Рикорди през 1971 г.

Албуми

Студийни албуми

EP-та

Официални компилации

Сингли

Официални

Сингли публикувани като ghost-singer 
Спаня пее, без името ѝ да се появява някъде, в първия албум на популярната италодиско група Fun Fun: Have Fun! Официалните сингли, извлечени от него, са:

 1983 – Happy Station
 1984 – Colour My Love
 1984 – Give Me Your Love

След албума Спаня напуска проекта, за да се посвети на соловата си кариера като Yvonne Key/K

Промоционални сингли 
По-долу са дадени промоционалните сингли за радио ефира, които не са пуснати като сингли или CD сингли за пазара.

Сингли с псевдоним 
 I've got the music in me (като Yvonne K)
 Rise up (for my love) (като Yvonne Key)
 1971 – Mamy Blue/È finita la primavera (Диски Рикорди) (като Jvana Spagna)
 1972 – Ari Ari/Dio mai (Диски Рикорди) (като Ivana Spagna)
 1982 – Tonight (Delirium Records/Smash One Music/Universo Film Publishing) (като Barbara York)
 1983 – Have a ball (Universo Film Publishing) (като Barbara York)

През 1983 Спаня оставя псевдонима Барбара Йорк, за да вземе този на Ивон К./Ки. Последният е използван и от Лаура Ланди, която пее с него сингъла Close to You.

 1983 – Woman (Il Discotto/X Energy Records) (като Mirage), различен от едноименния сингъл и албум от 2002 г.
 1983 – I don't believe/Believe me (Il Discotto/Warner Bros. Music) (като Carol Kane)
 2012 – Mamy Blue (Soul Trade Music Publishing Group) (като Kika Le Pen)

Сътрудничество 
 1982 – пее в хоровете на песента Mari del Sud и е солистка в песента Labirinto в албума на Серджо Ендриго Mari del Sud (Фонит Четра)
 1983 – авторка на песента Close to You на Барбара Йорк (псевдоним на Лаура Ланди)
 1984 – пее като член на група Fun Fun в албума им Have Fun! (X-Energy records) и е авторка на текстовете на техни песни
 1994 – пее в двете версии на песента Il cerchio della vita и има гласово участие във финала на песента Simba Re в „Цар Лъв“ (оригинален саундтрак) (Уолт Дисни Рекърдс)
 1994 – разказва приказката La donnola nel granaio в Graffi nel cuore – CD-приложение към в. Ла Стампа
 1994 – пее като член на група Fun Fun в Greatest Fun – The Best of (Red Bullet records / High Fashion Music)
 средата на 1990-те г. – авторка на песни на Корона
 1998 – пее Canto di Kengah и So volare в La Gabbianella e il Gatto (оригинален саундтрак) (Сони Мюзик)
 1999 – дует с Марио Лавеци в песента Senza catene в албума му Senza catene (Сони Мюзик) -
 1999 – пише песента One more time и пее в хоровете в албума на Анализа Минети Qualcosa di più (Сони Мюзик)
 2002 – пее песента Tears of love в дует с Демис Русос
 2004 – пее песента Dove nasce il sole в дует с Номади
 2005 – пее I' te vurria vasà в албума на I ragazzi di Scampia I ragazzi di Scampia (Едел)
 2007 – пее в дует с малтийския певец Тристан Би и с италианския певец Рон песента You raise me up в албума на Tristan B Tristan B
 2007 – пее песента Gli occhi verdi dell'amore в дует с Дзета Чан
 2008 – пее песента Last Christmas в Caro Papà Natale
 2008 – пее песента Dancing on the Beach в дует с Роб Кол
 2009 – пее песента Tortadinonna o gonnacorta в дует с Клаудио Балиони, Нери пер Казо, Фабрицио Фрици и Лоредана Берте в албума на Балиони Q.P.G.A.
 2009 – Lola & Angiolina Project – EP с Лоредана Берте
 2009 – пее песента La bella e la bestia в дует с Лука Юрман
 2010 – пише и пее Noi... sempre con voi (un cuore nerazzurro) – новият химн на ФК Интер в компилацията 3 Tituli – La compilation dei campioni -
 2010 – пее неиздаваната Tu в дует с Джени Би и Силвия Медзаноте, и сама Unchained melody в компилацията Progetto Africa – Una voce per padre Pio
 2012 – пее песните I know why и Like an angel в дует с Рони Джоунс
 2012 – пее песента Listen to your heart в дует с Грег Кофи Браун
 2012 – пее песента Lady Canfora в дует с КуартАументата
 2013 – пее Il cerchio della vita и A whole new world с Валерио Скану в албума му Live in Roma CD/DVD
 2014 – пее песента Vattene amore-With or without you в дует с Масимо Ферари – сингъл за дигитално сваляне
 2019 – пее песента Amici per amore в дует с Audio2
 2019 – пее песента Cartagena в дует с Джей Сантош

Видеография

VHS 
 1993 – Spagna & Spagna-Greatest Hits

Музикални видеоклипове 
 Call me (1985)
 Easy Lady (1987)
 Easy Lady Extended 12" mix
 Every Girl and Boy (1988)
 I Wanna Be Your Wife (1988)
 Only Words (1991)
 Gente come noi (1995)
 Never Say You Love Me (2002)
 I Know Why (2012)
 Il Cerchio della vita (2012)
 The Magic of Love (2014)
 Straight To Hell (2015)
 Nessuno è come te (2019)
 Prigioniero nel tuo nido (2019)
 Cartagena (2019) (с Jay Santos)
 Have You Ever Seen the Rain (2021)

Източници и бележки

Външни препратки 
 Дискография на Спаня на Allmusic
 Дискография на Спаня на Discogs
 Частична дискография на Hit Parade Italia

Дискографии на италиански изпълнители